2 Pułk Artylerii
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej
 2 Pułk Artylerii Lekkiej
 2 Pułk Czołgów
 2 Pułk Dragonów
 2 Pułk Eklererów Gwardii Cesarskiej
 2 Pułk Grenadierów
 2 Pułk Huzarów
 2 Pułk Inżynieryjny
 2 Pułk Jazdy
 2 Pułk Kozaków
 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 2 Pułk Łączności
 2 Pułk Piechoty
 2 Pułk Przedniej Straży
 2 Pułk Strzelców Konnych
 2 Pułk Szwoleżerów
 2 Pułk Ułanów
 2 Pułk Zmechanizowany